Ogar steht für:

 Ogar (Opština Pećinci), eine Ortschaft der serbischen Opština Pećinci
 Ogar (Insel), eine der Bomberai-Halbinsel (Neuguinea) vorgelagerte Insel
 Ogar (Motorradmarke), eine ehemalige tschechische Motorradmarke (1934–1946)
 Ogar Polski, eine von der FCI anerkannte, polnische Hunderasse.
 Romet Ogar, ein Kleinkraftrad des polnischen Herstellers Romet
 Die Hauptfigur der Serie von Kinofilmen Shrek welcher ein Ogar, eigentlich ein Oger ist.
 SZD-45 Ogar, ein polnischer Motorsegler

Ogar ist der Familienname folgender Personen:

 Jolanta Ogar (* 1982), Seglerin